Rebeldes pode se referir a:

Televisão 
 Os Rebeldes — telenovela brasileira de 1967 da Rede Tupi
 Anos Rebeldes — telessérie brasileira de 1992 da TV Globo
 Star Wars: Rebeldes — série de animação de 2014 da Disney XD

Cinema 
 The Reivers — filme de 1969 com Steve McQueen, traduzido no Brasil como Os Rebeldes

Música 
 Rebeldes — grupo musical originário da telenovela brasileira Rebelde
Rebeldes (álbum) — álbum de 2011 da banda homônima
Rebeldes: Ao Vivo — álbum de 2012 da banda homônima
 Os Pequenos Rebeldes — álbum de Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara

Ver também
 
 

Desambiguações de artes